Вади́м Па́нин:
 Панин, Вадим Александрович (род. 1984) — российский баскетболист.
 Панин, Вадим Алексеевич (1932—1980) — советский учёный-генетик.